The Last House on the Left (1972), een Amerikaanse low-budgethorrorfilm
 The Last House on the Left (2009), een bioscoopremake van deze film